Academia Militar pode ser:
 Academia Militar (Portugal), academia militar do Exército Português
 Academia Militar das Agulhas Negras, Escola Militar do Brasil
 Academia Militar dos Estados Unidos, academia militar do Exército dos Estados Unidos, localizada em West Point
 Academia Militar da Corte, antiga escola militar portuguesa
 Real Academia Militar, escola militar fundada em 1810 no Rio de Janeiro
 Academia Militar da Ilha Terceira, antiga escola militar portuguesa, localizada na Ilha Terceira, Açores

Desambiguação